Каринка — топоним в России:

 Каринка — село в Кировской области
 Каринка (приток Тоймы) — река в Татарстане
 Каринка (приток Чепцы) — река в Кировской области
 Каринка - ошибочное написание ягодного дерева Коринка (Ирга)

См. также 
Ирга
Карина